Lawn Tennis Association, màxima institució reguladora del tennis a la Gran Bretanya
 Àcid lipoteicoic (del seu nom en anglès Lipoteichoic Acid), combinació d'àcid teicoic i lípid